Pirangi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pirangi (ort), São Paulo, 
 Itajuípe (ort), Bahia, 
 Pirangi (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar